Каталажка — многозначный термин:

 «Каталажка» — советский фильм-комедия
 Каталажка — жаргонное название камеры предварительного заключения или тюремной камеры